La ligne 83 est une ancienne ligne du tramway de Bruxelles qui reliait la gare de Schaerbeek au square Meudon à Woluwe-Saint-Lambert jusqu'en .

Histoire 
La ligne est supprimée le .

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway de Bruxelles

Ancienne ligne du tramway de Bruxelles